Merchandise Mart, bâtiment emblématique de Chicago
 Merchandise Mart, station du métro de Chicago